Sakae – miejscowość w prefekturze Chiba
 Sakae – miejscowość w prefekturze Niigata
 Sakae – wioska w prefekturze Nagano
 Sakae – jedna z dzielnic miasta Jokohama
 Sakae – imię japońskie